Příjmení Jankovský nosí více různých osobností:
 Boris Jankovský (* 1990), slovenský hokejista
 Kamil Jankovský (* 1958), český podnikatel a politik
 Miloslav Jankovský (1922–1949), český fotbalista
 Vlasta Jankovská (* 1941), česká bioložka
 Zdeněk Jankovský (* 1922), český operní pěvec, tenor

Související články 
 Jankovská Lhota
 Jankovský potok
 Jankovský potok (národní přírodní památka)

Česká příjmení
Slovenská příjmení